

Patronyme
 Amanda Seyfried (1985- ), actrice américaine ;
 Gerhard Seyfried (1948- ), auteur de bande dessinée allemand ;
 Ignaz von Seyfried (1776–1841), musicien autrichien.

Homonymie
Homonymie de patronyme